Мамука Зурабович Мамулашвили, также известный как Ушанги (; род. 22 апреля 1978, Тбилиси) — грузинский и украинский военный деятель. Участник вооружённого конфликта на востоке Украины, командир Грузинского национального легиона. Президент Национальной федерации смешанных единоборств Грузии.

Биография 
Родился 22 апреля 1978 года в Тбилиси, в семье офицера Советской армии Зураба Мамулашвили. В 14 лет сбежал из дома, что бы принимать участие боевых действиях в Абхазии в подразделении отца, к тому времени, генерала грузинской армии. Принимал непосредственное участие в боевых действиях. 3 месяца находился в плену, после чего его обменяли на пленного абхазца. Награждён грузинским орденом Вахтанга Горгасала III-й степени (единственный, кто получил награду в подростковом возрасте). 

С 2009 по 2012 год был советником министра обороны Грузии. Возглавляет Национальную федерацию смешанных единоборств Грузии.

После начала войны в Донбассе Мамулашвили поехал в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение — Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы приняли участие в боевых операциях. Грузинский национальный легион в основном выполняет разведывательные и диверсионные задания на территории ЛНР и ДНР. Участвовал в боях за Луганский аэропорт, а также боях за Дебальцево. 

10 февраля 2016 года Грузинский национальный легион вошёл в структуру 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины. 

В 2019 году на Мамуку было совершено покушение, в результате которого он получил огнестрельное ранение. На Украине Мамука Мамулашвили награждён орденами Народный Герой Украины, «За мужество», Крестом Ивана Мазепы и медалью За жертвенность и любовь к Украине.

В 2022 году также принял участие в обороне Украины от полномасштабного российского вторжения. Мамулашвили заявил, что они не берут военнопленных.

Примечания 

Участники Грузино-абхазских войн
Участники вооружённого конфликта на востоке Украины
Командиры украинских добровольческих батальонов
Участники обороны Украины от вторжения России (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании